Hodonín ist der Name folgender Orte:

 Hodonín (deutsch Göding), eine Bezirksstadt in Tschechien
 Hodonín u Kunštátu (deutsch Hodonin), eine Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Hodonín u Nasavrk (deutsch Hodona), eine Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
 ein Ortsteil der Gemeinde Zdíkov im Okres Prachatice, Tschechien

Siehe auch:
 KZ Hodonín